Se conoce como Palacio de mármol a diferentes edificios:

Palacio de mármol, edificio neoclásico de Potsdam (en Alemania);
Palacio de mármol, edificio de Kinshasa (en la República Democrática del Congo);
Palacio de mármol, edificio de Niza (en Francia);
Palacio de mármol, edificio de Calcuta (en India);
Palacio de mármol, edificio neoclásico de San Petersburgo (en Rusia);
Uno de los edificios del Palacio de Golestán, complejo palaciego de Teherán (en Irán).